Budynek przy ul. Szosa Chełmińska 258 w Toruniu – dawna siedziba Szkoły Podstawowej nr 9, obecnie budynek mieszkalny w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w północnej części miasta, w dzielnicy Wrzosy, przy ul. Szosa Chełmińska 258, w sąsiedztwie Przychodni Zdrowia.

Historia 

Budynek powstał w 1893 roku na potrzeby niemieckiej szkoły podstawowej dla ówczesnej podtoruńskiej osady rolnej Wrzosy (obecnie dzielnicy Torunia). W okresie międzywojennym polska administracja ulokowała w nim także szkołę podstawową, do której w tym czasie uczęszczało ok. 100 dzieci. 

W czasie II wojny światowej szkołę przejął okupant, a jej kierownikiem został Willi Heim. Oprócz klas niemieckich, w szkole zorganizowano również jedną klasę (bez względu na wiek) dla dzieci polskich. Lekcje dla nich odbywały się dwa razy w tygodniu w języku niemieckim. 

Wiosną 1945 roku w szkole zainaugurowano Rok Szkolny dla 339. uczniów oraz 16. osób dorosłych. W 1969 roku szkole nadano imię Stanisławy Jaworskiej, zamordowanej przez Niemców na Barbarce w 1939 roku. 

W 1989 roku szkołę przeniesiono do nowego gmachu przy ul. Rzepakowej 7/9, a stary budynek szkolny zaadaptowano na mieszkania.

Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 2019).

Przypisy 

Budynki szkół i instytucji badawczych w Toruniu
Architektura historyzmu w Toruniu
Obiekty w Toruniu wpisane do gminnej ewidencji zabytków